Чемпионат Швеции по кёрлингу среди юниоров () — ежегодное соревнование шведских юниорских (до 21 года) мужских и женских команд по кёрлингу. Проводится с 1966-1967 года для мужчин и 1972-1973 года для женщин. Организатором является Ассоциация кёрлинга Швеции ().

Победители турниров среди юниоров и юниорок получают право до следующего чемпионата представлять Швецию на международной арене как соответствующие юниорские сборные Швеции.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
  (Чемпионаты юниоров-мужчин; в веб-архиве; данные с 1966—1967 по 2007—2008 годы)
  (Чемпионаты юниоров-женщин; в веб-архиве; данные с 1972—1973 по 2007—2008 годы)
 JUNIOR SM - Härnösand 3-6 januari 2013  (в конце данные по чемпионам по 2011-12 г.г. включительно)

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди ветеранов
 Чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках

Соревнования по кёрлингу в Швеции

Кёрлинг
Швеция
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1967 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1973 года